Froude är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hurrell Froude (1803–1836), engelsk teolog
 James Anthony Froude (1818–1894), brittisk historiker
 Richard Hurrell Froude (1803–1836), brittisk teolog
 William Froude (1810–1879), brittisk ingenjör

Engelska efternamn